Copa Centroamericana 2017 – czternasta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Panamie w dniach 13-22 stycznia 2017. Cztery najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2017. Gwatemala nie mogła uczestniczyć w turnieju z powodu zawieszenia Narodowej Federacji Piłkarskiej Gwatemali przez FIFA.

Stadiony

Turniej finałowy 
Źródło:

Kolejka 1

Kolejka 2

Kolejka 3

Kolejka 4

Kolejka 5 

 
Copa Centroamericana 2017

HONDURAS 4. TYTUŁ

Strzelcy 
 3 gole
  Eddie Hernández

 2 gole
  Erick Andino
  Rubilio Castillo
  José Guillermo Ortiz
  Bryan García

 1 gol

 gole samobójcze
 Henry Figueroa (dla Nikaragui)

Przypisy 

Copa Centroamericana 2017